Das Team Credibom / Aluminios / Marcos Car ist eine portugiesische Radsportmannschaft mit Sitz in Rebordosa.

Die 1995 gegründete Mannschaft nimmt seit 2005 an den UCI Continental Circuits als Continental Team teil.

Erfolge 
2017

2018
- keine -

2019
- keine -

2020
- keine -

2021
- keine -

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI America Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

Siehe auch 
 LA Rota dos Móveis/Saison 2010
 LA-Antarte/Saison 2011
 LA Aluminios-Antarte/Saison 2012
 LA Aluminios-Antarte/Saison 2013
 LA Aluminios-Antarte/Saison 2014
 LA Aluminios-Antarte/Saison 2015
 LA Aluminios-Antarte/Saison 2016

Weblinks 
 

UCI Continental Team
Radsportteam in Portugal
Paredes